Kamloops est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kamloops, cité du nord-est de Vancouver
 Lac Kamloops, affluent du fleuve Fraser
 Diocèse de Kamloops, diocèse catholique de Colombie-Britannique

Circonscriptions
 Kamloops, ancienne circonscription fédérale (1935-1968, 1988-2004)
 Kamloops—Cariboo, ancienne circonscription fédérale (1968-1979)
 Kamloops—Shuswap, ancienne circonscription fédérale (1979-1988)
 Kamloops—Thompson—Cariboo, circonscription électorale fédérale de Colombie-Britannique
 Kamloops-Thompson-Nord, circonscription électorale provinciale de Colombie-Britannique